2 miejscowości w Polsce:
 Gorzebądz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Sianów
 Gorzebądz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo